Каштаньейра (порт. Castanheira) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Каштаньейра (Гуарда) 
 Каштаньейра (Могадору) 
 Каштаньейра (Паредеш-де-Кора) 
 Каштаньейра (Транкозу)